Casset ou Le Casset peut faire référence à :

Patronyme 

 Mama Casset (1908-1992), photographe sénégalais ;
 Salla Casset (1910-1974), photographe sénégalais, frère du précédent ;
 Guillaume Casset, réalisateur français.

Toponyme 

 Le Casset, hameau de la commune française Le Monêtier-les-Bains ;
 Col du Casset, col situé dans le département français des Hautes-Alpes

Références

Voir aussi 
 Kassé, patronyme wolof

Patronyme français